Безумство — нерозсудливість; нерозумні, безглузді дії, вчинки; у переносному значенні — надзвичайна відвага, рішучість у вчинках.

Фільми 

 Безумство (фільм, 1972) () — британський фільм режисера Альфреда Гічкока.
 Безумство (фільм, 2004) () — фільм-драма виробництва Франції, Бельгії і Великої Британії, поставлений режисером Себатьєном Ліфшицем.

Див. також 
 Божевілля (значення)

Примітки